Томка:
 Томка — засекреченный центр рейхсвера в СССР.
 Томка — грубая форма имени Тамара
 Томка, Иштван — венгерский пианист и музыкальный педагог.
Гидроним
 Томка (приток Берди)
 Томка (приток Чижапки)

Персона
 Томка, Петер — судья Международного суда ООН